И́нго Шпе́лли (; 6 ноября 1966, Люббен) — немецкий гребец-каноист, выступал за сборные ГДР и Германии во второй половине 1980-х — первой половине 1990-х годов. Олимпийский чемпион, дважды серебряный призёр Олимпийских игр, двукратный чемпион мира, многократный победитель и призёр первенств национального значения.

Биография 
Инго Шпелли родился 6 ноября 1966 года в городе Люббене, федеральная земля Бранденбург. Активно заниматься греблей начал в раннем детстве, проходил подготовку в Потсдаме в спортивном клубе «Форвертс», а позже присоединился к спортклубу из Магдебурга с одноимённым названием. Тренировался под руководством таких специалистов как Хельмут Зенгер и Йюрген Харпке. Одновременно со спортивными выступлениями был военнослужащим Национальной народной армии, имел звание сержанта.

Первого серьёзного успеха на взрослом международном уровне добился в 1986 году, когда попал в основной состав национальной сборной Восточной Германии и побывал на чемпионате мира в Монреале, откуда привёз награду бронзового достоинства, выигранную в зачёте двухместных каноэ на дистанции 500 метров. Год спустя на домашнем мировом первенстве в Дуйсбурге взял ещё одну бронзу, но на сей раз в двойках на дистанции 1000 метров. Благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 1988 года в Сеуле, где вместе со своим партнёром Олафом Хойкродтом завоевал на километре серебряную медаль — в решающем заезде они уступили представителям СССР Виктору Ренейскому и Николаю Журавскому. 

В 1990 году на чемпионате мира в польской Познани Шпелли выиграл медали сразу в двух парных дисциплинах: стал чемпионом в гонке на тысячу метров и серебряным призёром в программе пятьсот метров. В следующем сезоне, уже представляя команду объединённой Германии, выступил на первенстве мира в Париже — защитил чемпионское звание в двойках на километровой дистанции и добавил в послужной список серебро в четвёрках на километре (в финальном заезде их опередила советская команда). Будучи одним из лидеров сборной, Инго Шпелли успешно прошёл квалификацию на Олимпийские игры 1992 года в Барселоне, где совместно с Ульрихом Папке завоевал золотую олимпийскую медаль на тысяче метрах и взял серебро в пятисотметровой дисциплине, уступив лидерство представителям объединённой команды СНГ Дмитрию Довгалёнку и Александру Масейкову.

После двух Олимпиад Шпелли ещё в течение некоторого времени оставался в основном составе национальной сборной Германии и продолжал принимать участие в крупнейших международных регатах. Так, в 1993 году он выступил на чемпионате мира в Копенгагене, где вместе с тем же Папке выиграл бронзовую медаль в двойках в гонке на 500 метров — в финале их обошли двухместные экипажи Венгрии и Дании.

Завершив карьеру профессионального спортсмена, занялся преподавательской деятельностью, в частности начиная с 2002 года работает учителем в профессиональном училище «Теодор Хоппе» в Потсдаме. Награждён серебряным орденом «За заслуги перед Отечеством» (1988).

Примечания

Ссылки 
 
 Инго Шпелли — медали на крупнейших международных соревнованиях
 Списки чемпионов и призёров по гребле на байдарках и каноэ (1936—2007) 

Гребцы на байдарках и каноэ ГДР
Гребцы на байдарках и каноэ Германии
Гребцы на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 1988 года
Гребцы на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 1992 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1988 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1992 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1992 года
Олимпийские чемпионы от Германии
Олимпийские чемпионы по гребле на байдарках и каноэ
Чемпионы мира по гребле на байдарках и каноэ